Bateman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Bateman
 Richard M. Bateman